Казалетто-Вапріо (італ. Casaletto Vaprio) — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Кремона.
 Казалетто-Спартано (італ. Casaletto Spartano, сиц. Casaletto Spartano) — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Салерно.
 Казалетто-Лодіджано (італ. Casaletto Lodigiano) — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Лоді.
 Казалетто-Чередано (італ. Casaletto Ceredano) — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Кремона. 
 Казалетто-ді-Сопра (італ. Casaletto di Sopra) — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Кремона. 
 Моніка Казалетто (Павія, 24 лютого 1968) — італійська політична діячка.